

Földrajzi nevek
 Alessandria megye: észak-olaszországi megye (provincia), székhelye Alessandria város.
 Alessandria (Olaszország): olasz város Piemont régióban, Alessandria megye székhelye.
 Alessandria del Carretto: olasz város Calabria régióban, Cosenza megyében.
 Alessandria della Rocca: olasz város Szicíliában, Agrigento megyében.

Egyéb nevek
 US Alessandria Calcio: olasz labdarúgó egyesület, teljes neve Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912.

Kapcsolódó szócikkek 
 Alexandria